Die Communauté de communes de l’Alsace Bossue ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Bas-Rhin in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 45 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Sarre-Union.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes d’Alsace Bossue und
 Communauté de communes du Pays de Sarre-Union.
Trotz der weitgehenden Namensgleichheit mit einer der Vorgängerorganisationen handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Alsace Bossue
Gegründet 2017